Antonio Aliotta – filosofo e accademico italiano
 Emanuele Aliotta – imprenditore italiano
 Silvana Aliotta – cantante italiana